Marczell György (1871–1943) meteorológus
 Marczell György (1897–1979) festő